

Musica 
 Et Cetera – gruppo musicale progressive rock canadese
 Et Cetera – gruppo musicale jazz tedesco
 Et Cetera – album dell'omonimo gruppo musicale tedesco del 1971
 Et Cetera – album dell'omonimo gruppo musicale canadese del 1976
 Etcetera – album di Wayne Shorter del 1980
 Et Cetera – singolo degli One Ok Rock del 2007
 Et Cetera – singolo di Sinéad Mulvey e Black Daisy del 2009
 Etcetera – brano musicale inedito dei Beatles
 Etcetera – composizione di John Cage
 Etcetera Records – etichetta discografica olandese

Televisione 
 Et Cetera – programma televisivo brasiliano
 Et Cetera – programma televisivo filippino

Varie 
 Et cetera – locuzione latina che significa «e i rimanenti» (letteralmente), «ed altre cose», «e così via»
 Et Cetera – cortometraggio del 1966 diretto da Jan Švankmajer
 Et Cetera – manga di Tow Nakazaki
 Etcetera – rivista belga di spettacolo
 Etcetera-Worldofbike – società ciclistica greca